Águas Dançantes é um filme documentário de curta-metragem brasileiro, dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Cassol.

Documentários do Brasil
Filmes do Brasil de 1998
Filmes em língua portuguesa da década de 1980
Cinema de Santa Maria (Rio Grande do Sul)